Royuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Royuela (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Royuela (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar